Pastinaca selinoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Roberto de Visiani. Pastinaca selinoides ingår i släktet palsternackor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Palsternackor
selinoides